Aleš Petrovčič, slovenski hokejist, * 22. julij 1980, Slovenija.

Petrovčič je kariero začel pri klubu Acroni Jesenice v sezoni 1999/2000, ko je dobil priložnost na nekaj tekmah v mednarodni ligi, nato pa se je večkrat selil med jeseniškim klubom in HK Kranjska Gora.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
|
| 21
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
|
| 33
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
| 23
| 0
| 0
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Interliga B
| 06/07
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.68
|
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 10
| 19
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice Mladi